L’homosexualité est un thème récurrent dans les arts.

Voir les articles détaillés :
 Homosexualité au cinéma
 Homosexualité à la télévision
 Homosexualité dans la littérature

Analyse artistique